

Architettura 
 Currier House – residenza per studenti undergraduate di Harvard
 Currier Museum of Art – museo a Manchester, New Hampshire, Stati Uniti d'America

Persone 
 Frank Currier – attore e regista statunitense dell'epoca del muto
 Richard Currier – montatore cinematografico statunitense
 Russell Currier – biatleta statunitense